Fides – w mitologii rzymskiej uosobienie zaufania i wierności
 św. Fides – męczennica wczesnochrześcijańska, święta Kościoła katolickiego
 Fides – planetoida o numerze katalogowym 37

Zobacz też 
 „Fides” (Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides”)
 Fides et ratio